Il Campionato Mondiale Supersport 300 2017 è stata la prima edizione del campionato mondiale Supersport 300.
Nella stagione d'esordio si sono svolte nove gare, tutte in Europa, a partire dal 2 aprile al Motorland Aragón in Spagna fino al 22 ottobre sul circuito di Jerez in Spagna, con la conquista del titolo di Marc García che diviene quindi il primo campione di categoria in sella ad una Yamaha YZF-R3.

Yamaha ottiene anche il titolo costruttori con quasi duecento punti. La casa dei tre diapason porta almeno una sua moto sul podio in tutte le gare in calendario, vincendone quattro. Più staccate Kawasaki e Honda, vincenti nelle restanti gare.

Piloti partecipanti 
fonte Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario 
fonte

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 

2017
Supersport 300